Дубровачко-неретванска жупанија је најјужнија хрватска жупанија. Због границе с Босном и Херцеговином код Неума подељена је на два дела: дубровачки с Корчулом и неретвански, укупне површине 1.783 -{km²}-.

Закон о подручјима жупанија, градова и општина у Републици Хрватској административно је поделио Дубровачко-неретванску жупанију на: 5 градова, 17 општина и 235 насељених места.
Према попису из 2001. Дубровачко-неретванска жупанија има 122.870  становника (2,8% укупнпг становништав Хрватске). Административни центар је Дубровник.

У следећем списку азбучним редом наведена су сва насељена места у градовима и сва насељена места у општинама у Дубровачко-неретванској жупанији на основу поменутог Закона и његових допуна „Народне новине“, број 06/2045 06/2776 07/0667.

Дубровачко-неретванска жупанија
!